Andrea Salvadori (1591-1634) – poeta italiano
Andrea Salvadori (n. 1961) – calciatore italiano
Andrea Salvadori (n. 1974) – musicista italiano